Дижо́н ( ) — ныне центр французского департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия — Франш-Конте, в прошлом — главный город Бургундского герцогства, а затем и провинции Бургундия.

География 
Расположен в 326 км к юго-востоку от Парижа, у восточного склона Кот-д’Ор, при впадении Сюзон в Уш и при Бургундском канале, соединяющем систему Соны и Роны с Сеной; узловой пункт Парижско-Лионской железной дороги.

Климат

Экономика 
В Дижоне функционируют 15 вузов: университет Бургундии, Национальная школа изящных искусств, медицинская и фармацевтическая школы, богословская семинария, семинария для учителей и для учительниц. Имеются различные научные общества, библиотека из 80 000 томов и 900 рукописей, ботанический сад, обсерватория и другие.

Имеются электротехнические, механические, химические заводы; развито производство автокомплектующих, шерстяных и хлопчатобумажных тканей, кожи, всемирно известной горчицы, бочарных и восковых изделий, обоев. Также развиты виноделие, садоводство, цветоводство, торговля вином и другими местными продуктами.

Крупнейшие предприятия — металлургический завод Groupe SEB, фармацевтические предприятия Sanofi, Urgo и Groupe Fournier, оптические предприятия Essilor, SAGEM и Nachet, шоколадная фабрика Nestle, завод упаковки Tetra Pak.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 151 212 человек.

История 

Дижон с древних времён имел важное военно-стратегическое значение, так как лежит у ворот пути из долин Саоны и Роны в бассейн между хребтом Cole d’Or и плато Лангр. Его важное положение было оценено ещё римлянами, заложившими здесь Castrum-Divionense. Император Аврелиан велел окружить Дижон стенами, высотой до 30 футов и толщиной 15 футов. В V веке Дижон достался бургундам, а в 534 году Дижон перешел под власть франков. В 737 году Дижон был разрушен сарацинами, а в 888 году нормандцами. В 923 году осаждён королём Раулем, сыном герцога Ричарда V Бургундского. В 1015 году король Роберт осадил Дижон и овладел им; взятие этой крепости ему доставило всю Бургундию. В 1137 году сильный пожар уничтожил большую часть Дижона. 

В 1183 году получил городские права. Христианство в эти места принёс мученик Венигн Дижонский, который считается небесным покровителем города.

Своим политическим значением в Средние века Дижон обязан решению герцога Роберта I перенести сюда столицу всей Бургундии. Тем не менее подлинный художественный и экономический расцвет Дижона связан с правлением бургундских герцогов династии Валуа в XV веке. Именно тогда в городе работали выдающиеся мастера готики во главе со скульптором Слютером.

После присоединения к Франции в 1477 году Дижон оставался местопребыванием Бургундского парламента. Когда Людовик XIV завоевал Франш-Конте, Дижон из пограничного городка превратился в крупный экономический и административный центр. В Дижоне родились композитор Жан Филипп Рамо и инженер Гюстав Эйфель. Реформа местного самоуправления времён Революции нанесла удар по его административному значению.

После того, как в 1851 г. в Дижон пришла железная дорога, начался процесс индустриализации, сопровождаемый быстрым ростом населения. В тридцатые годы XIX века в Дижоне под руководством Анри Дарси была создана первая в Европе система городских очистных сооружений с различными фильтрационными засыпками.

Достопримечательности 

Дижон сравнительно мало пострадал в войнах последних двух столетий. В центре сохранились фахверковые дома XII—XV веков и дворец герцогов Бургундских с башней Филиппа Доброго; своим нынешним обликом он обязан перестройкам XVII—XVIII веков. Ныне дворцовые залы делят ратуша и музей изобразительных искусств с редким собранием старофранцузской и старонидерландской живописи. 

Из культовых зданий наиболее примечательны:
 Готический собор Святого Венигна возведён между 1280 и 1325 годами, освящён в 1393 году, в XVIII веке стал кафедральным.
 Готическая же церковь Нотр-Дам (начало XIII века) славится своим причудливо-ажурным резным фасадом и образцами средневекового декоративно-прикладного искусства.
 Небольшая церковь Сен-Филибер, ныне закрытая для служб, строилась с XI по XVI века, однако производит впечатление такой цельности, что туристам рассказывают, будто дьявол возвёл её за одну ночь.
 Церковь св. Михаила являет яркий пример перехода от готики к ренессансу в первой трети XVI века.

Выстроенный в XIV—XV веках под руководством Слютера картезианский монастырь Шанмоль был частично снесён в годы Революции и отдан под психиатрическую лечебницу, однако то, что от него сохранилось, представляет исключительный художественный интерес. Пышные надгробия герцогов Филиппа Смелого и Иоанна Бесстрашного перенесены из монастыря в Сторожевую залу герцогского дворца.

В Дижоне можно посетить краеведческий и археологический музеи, а также Музей бургундского города. Сохранилось много маленьких улочек и часовен. К югу от Дижона в сторону города Бон тянется «Золотой склон» (Кот-д’Ор), где расположены самые знаменитые виноградники Бургундии и мира:  Шамбертен — Сен-Дени — Мюзиньи — Кло-Вужо — Эшезо — Романе-Конти — Ришбур. Поскольку винодельни региона производят самые дорогие в мире вина, здесь весьма развит винный туризм.

Города-побратимы 
Среди городов Франции Дижон занимает одно из первых мест по количеству городов-побратимов. Кроме того, Дижон один из первых городов Франции после Второй мировой войны стал побратимом с немецким городом.
   
  Майнц, Германия
  Волгоград, Россия
  Реджо-нель-Эмилия, Италия
  Печ, Венгрия
  Скопье, Северная Македония
  Йорк, Великобритания
  Даллас, США
  Ополе, Польша
  Клуж-Напока, Румыния

Известные жители

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

 
Города, награждённые орденом Почётного легиона
Префектуры Франции
Центры регионов Франции